Sokolniki  může označovat místo v Polsku a Rusku ():

Polsko:

 Sokolniki (obec) – obec v Dolnoslezském vojvodství

Rusko:

 Sokolniki (město) – město v Tulské oblasti
 Sokolniki (park) – velký moskevský park
 Sokolniki (rajón) – moskevský rajón
 Sokolniki (stanice metra v Moskvě) – stanici metra, vybudovanou poblíž parku